Путь Социализма — название населённых пунктов в России:

 Путь Социализма — исчезнувшее село в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Путь Социализма — село в Называевском районе Омской области.